El término persecución hace referencia a:

Violencia 
Persecución, conjunto de acciones represivas o maltrato contra un grupo específico, generalmente minoritario, por motivos étnicos, religiosos, políticos, etc.

 Persecución étnica
 Persecución de la etnia gitana

 Persecución política

 Persecución religiosa
 Persecución de ateos
 Persecución de cristianos
 Persecución de judíos
 Persecución de musulmanes
 Persecución de paganos
 Persecución de rastafaris
 Persecución del Falun Gong

 Otras formas de persecución
 Persecución de homosexuales

Cine y televisión
La Persecución, capítulo de serie de tv.
Persecución Mortal (película de 1988)

Otros
Curva de persecución. Física
Juego de persecución
Persecución de vehículos
Persecución, álbum de la banda española Pistones.